Bröl ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten in Nordrhein-Westfalen:

Ortsteile:
 Bröl (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef im Rhein-Sieg-Kreis
 Bröl (Much), Ortsteil der Gemeinde Much im Rhein-Sieg-Kreis
 Bröl (Waldbröl), Ortsteil der Stadt Waldbröl im Oberbergischen Kreis
 Homburg-Bröl, Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht im Oberbergischen Kreis

Fließgewässer:
 Bröl oder Brölbach, rechter Zufluss der Sieg bei Müschmühle (Hennef), Rhein-Sieg-Kreis

Naturschutzgebiet:
 Bröl, Waldbrölbach und südlich angrenzende Waldbestände des mittleren Bröltales oder Brölbach (Naturschutzgebiet), im Tal der Bröl, Oberbergischer Kreis und Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Broel
 Brölbach
 Bröleck
 Brölerhof
 Bröltalbahn
 Brohl (Begriffsklärung)